Sant Martí de Centelles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sant Martí de Centelles (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Sant Martí de Centelles (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar